Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

214e régiment d'infanterie
214e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires